Eikenburg (Rosmalen), naam van een bos ten zuiden van Rosmalen
Eikenburg (Eindhoven), buurt in het Eindhovense stadsdeel Stratum.
Eikenburg (pensionaat), voormalig internaat in Eindhoven.